Archidona steht für:

 Archidona (Ecuador), eine Stadt in der Provinz Napo in Ecuador
 Archidona (Spanien), eine Stadt in der Provinz Málaga in Spanien
 Archidona (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien